Матчук — украинская фамилия.

Известные носители 
 Матчук Василий Владимирович (Влас Мизинец) (1907—1943) — украинский поэт и публицист.
 Матчук, Виктор Иосифович (род. 1959) — украинский государственный и политический деятель.